Роберто Манрике () еквадорски је глумац и модел.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1979.
Еквадорски глумци